Miejscowości w Polsce
 Lubnica – osada w woj. lubuskim, w powiat krośnieński, w gminie Bobrowice
 Lubnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek

 Miejscowość w Serbii
 Lubnica – wieś w okręgu zajeczarskim, w mieście Zaječar